15. mistrovství světa  ve volejbale mužů proběhlo v dnech 28. září – 13. října v Argentině.

Turnaje se zúčastnilo 24 mužstev, rozdělených do šesti čtyřčlenných skupin. Z každé skupiny postoupily nejlepší dva týmy a čtyři nejlepší družstva na třetím místě do čtyř osmifinálových skupin. Družstva, která skončila v osmifinále na prvním a druhém místě, postoupila do play off o medaile. Družstva na třetím a čtvrtém místě hrála o 5. - 8. místo. Mistrem světa se stala Brazílie.

Výsledky a tabulky

Skupina A 

 -  3:1 (22:25, 25:18, 31:29, 32:30)

28. září 2002 (20:11) - San Juan

 -  3:1 (16:25, 25:21, 25:19, 25:11) 

29. září 2002 (11:13) - San Juan

 -  3:1 (25:20, 25:27, 25:21, 29:27)

30. září 2002 (18:40) - San Juan

 -  3:1 (32:30, 25:19, 24:26, 25:21)

30. září 2002 (21:10) - San Juan
 
 -  3:1 (25:19, 25:20, 23:25, 25:21)

1. října 2002 (18:40) - San Juan
 
 -  3:1 (21:25, 25:22, 25:22, 25:22)

1. října 2002 (21:10) - San Juan

Skupina B 

 -  3:0 (25:18, 25:20, 25:20) 

29. září 2002 (18:13) - Santa Fe

 -  3:1 (25:23, 22:25, 26:24, 25:21) 

29. září 2002 (20:42) - Santa Fe

 -  3:2 (20:25, 24:26, 25:22, 25:21, 15:10) 

30. září 2002 (18:10) - Santa Fe

 -  3:1 (25:22, 22:25, 25:17, 25:23) 

30. září 2002 (20:40) - Santa Fe
 
 -  3:0 (25:20, 26:24, 25:17) 

1. října 2002 (18:10) - Santa Fe
 
 -  3:0 (25:21, 25:18, 25:18) 

1. října 2002 (20:40) - Santa Fe

Skupina C 

 
 -  3:1 (25:23, 20:25, 25:17, 25:11) 

29. září 2002 (18:10) - Buenos Aires 

 -  3:0 (28:26, 25:19, 25:23)

29. září 2002 (20:40) - Buenos Aires
   
 -  3:1 (25:21, 25:21, 13:25, 25:12) 

30. září 2002 (18:10) - Buenos Aires

 -  3:1 (21:25, 33:31, 25:12, 25:15) 

29. září 2002 (20:40) - Buenos Aires
 
 -  3:2 (25:23, 22:25, 25:22, 17:25, 17:15) 

1. října 2002 (18:10) - Buenos Aires

 -  3:0 (25:19, 25:13, 25:23) 

1. října 2002 (20:45) - Buenos Aires

Skupina D 

 -  3:1 (26:24, 25:20, 29:31, 25:10)

29. září 2002 (12:12) - Mar del Plata
  
 Jugoslávie -  3:1 (25:18, 25:21, 21:25, 25:18) 

29. září 2002 (15:10) - Mar del Plata

 -  3:2 (25:18, 23:25, 22:25, 29:27, 15:13) 

30. září 2002 (11:10) - Mar del Plata

 Jugoslávie -  3:0 (25:19, 25:16, 25:15) 

30. září 2002 (14:10) - Mar del Plata

 Jugoslávie -  3:0 (25:21, 25:15, 25:20) 

1. října 2002 (11:10) - Mar del Plata
 
 -  3:1 (22:25, 25:16, 25:21, 25:21)

1. října 2002 (14:10) - Mar del Plata

Skupina E 

 -  3:0 (25:16, 26:24, 25:17) 

29. září 2002 (14:10) - Cordoba

 USA -  3:1 (25:22, 23:25, 25:20, 25:20) 

29. září 2002 (16:40) - Cordoba

 USA -  3:2 (25:22, 20:25, 25:27, 33:31, 15:12)

30. září 2002 (17:25) - Cordoba

 -  3:0 (25:14, 25:22, 25:19) 

30. září 2002 (19:20) - Cordoba

 -  3:0 (25:14, 25:20, 25:21) 

1. října 2002 (15:10) - Cordoba

 USA -  3:0 (26:24, 25:18, 33:31) 

1. října 2002 (17:40) - Cordoba

Skupina F 

 -  3:0 (25:15, 25:15, 25:22) 

29. září 2002 (14:18) - Salta

 -  3:1 (28:30, 25:22, 25:19, 25:23) 

29. září 2002 (15:40) - Salta

 -  3:0 (25:21, 25:21, 25:19) 

30. září 2002 (14:20) - Salta

 -  3:2 (15:25, 27:25, 25:19, 25:27, 15:11)

30. září 2002 (17:40) - Salta
 
 -  3:1 (25:18, 25:17, 16:25, 25:21) 

1. října 2002 (13:10) - Salta

 -  3:2 (22:25, 25:22, 23:25, 25:17, 15:10)

1. října 2002 (15:40) - Salta

Tabulka třetích 

 Tabulka týmů které skončily v základní části ve skupině na třetím místě. Nejlepší čtyři postoupily do osmifinálové části.
 PZS - Poměr získaných setů.
 PZM - Poměr získaných míčů.

Osmifinále

Skupina A 

 -  3:2 (31:33, 25:22, 23:25, 25:18, 15:13) 

4. října 2002 (18:40) - Buenos Aires

 -  3:2 (25:21, 21:25, 25:27, 25:21, 16:14) 

4. října 2002 (21:10) - Buenos Aires

 -  3:1 (25:18, 25:20, 26:28, 25:16) 

5. října 2002 (18:40) - Buenos Aires
 
 -  3:1 (25:20, 22:25, 25:14, 25:19)

5. října 2002 (21:10) - Buenos Aires
  
 -  3:2 (25:19, 25:23, 22:25, 22:25, 17:15)

6. října 2002 (17:40) - Buenos Aires
 
 -  3:1 (25:17, 24:26, 25:22, 25:20) 

6. října 2002 (20:10) - Buenos Aires

Skupina B 

 -  3:2(19:25, 22:25, 25:21, 25:20, 15:13) 

4. října 2002 (17:20) - Cordoba 

 -  3:2 (22:25, 25:19, 25:20, 22:25, 15:11) 

4. října 2002 (20:10) - Cordoba

 -  3:2 (23:25, 25:22, 26:28, 25:16, 15:13)

5. října 2002 (17:10) - Cordoba
 
 -  3:1 (25:22, 32:34, 25:20, 25:22)

5. října 2002 (20:10) - Cordoba 
 
 -  3:0 (26:24, 25:15, 25:20) 

6. října 2002 (17:10) - Cordoba

 -  3:1(25:19, 25:11, 26:28, 25:18) 

6. října 2002 (19:40) - Cordoba

Skupina C 

 Jugoslávie -  3:0 (25:21, 25:17, 25:21) 

4. října 2002 (17:40) - Salta

 USA -  3:0 (25:23, 30:28, 25:19) 

4. října 2002 (20:10) - Salta
 
 Jugoslávie -  3:0 (25:20, 25:18, 25:22) 

5. října 2002 (17:40) - Salta

 -  USA 3:2 (20:25, 25:15, 25:20, 25:15, 17:15) 

5. října 2002 (17:15) - Salta

 -  3:1 (19:25, 25:17, 25:19, 25:17) 

6. října 2002 (17:40) - Salta

 Jugoslávie -  USA 3:1 (25:22, 25:21, 21:25, 25:23) 

6. října 2002 (20:10) - Salta

Skupina D 

 -  3:0 (25:20, 25:16, 25:22) 

4. října 2002 (16:10) - Santa Fe

 -  3:0 (26:24, 25:16, 25:16) 

4. října 2002 (18:40) - Santa Fe

 -  3:0 (25:22, 25:21, 25:21) 

5. října 2002 (14:10) - Santa Fe

 -  3:2 (23:25, 30:28, 25:20, 22:25, 15:8) 

5. října 2002 (16:40) - Santa Fe

 -  3:0 (25:20, 25:19, 25:20) 

6. října 2002 (14:10) - Santa Fe

 -  3:1 (23:25, 25:18, 25:23, 25:19) 

6. října 2002 (16:40) - Santa Fe

Čtvrtfinále 
 -  3:0 (25:22, 25:22, 25:21)

9. října 2002 (18:40) - Buenos Aires
 
 -  3:1 (14:25, 29:27, 25:23, 25:18)

9. října 2002 (21:10) - Buenos Aires
 
 Jugoslávie -  3:0 (25:20, 25:23, 25:16) 

9. října 2002 (16:10) - Cordoba

 -  3:2 (25:23, 25:23, 23:25, 26:28, 15:13)

9. října 2002 (18:40) - Cordoba

Semifinále 
 -  Jugoslávie 3:1 (26:24, 22:25, 27:25, 25:23) 

10. října 2002 (21:10) - Cordoba

 -  3:2 (25:19, 16:25, 25:20, 21:25, 15:9) 

11. října 2002 (18:40) - Buenos Aires

Finále 
 -  3:2 (23:25, 27:25, 25:20, 23:25, 15:13)

13. října 2002 (19:00) - Buenos Aires

O 3. místo 
 -  Jugoslávie 3:0 (25:23, 25:23, 25:16) 

12. října 2002 (18:40) - Buenos Aires

O 5. - 8. místo 
 -  3:0 (25:23, 25:19, 25:17) 

10. října 2002 (18:40) - Cordoba

 -  3:0 (25:23, 25:23, 25:20) 

11. října 2002 (21:10) - Buenos Aires

O 5. místo 
 -  3:2 (27:29, 25:17, 25:22, 22:25, 24:22) 

13. října 2002 (16:10) - Buenos Aires

O 7. místo 
 -  3:2 (21:25, 25:20, 23:25, 25:21, 15:12) 

12. října 2002 (16:10) - Buenos Aires

Soupisky 
1.  Brazílie

 Trenér: José Salles Neto

2.  Rusko

 Trenér: Gennadij Šipulin

3.  Francie

 Trenér: Phillip Blain

13.  Česko

 Trenér: Julio Velasco

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 (en) Oficiální stránky FIVB 
 (en) Sportovní statistiky
 (de) Sport-komplett

Mistrovství světa ve volejbale mužů
Volejbal v roce 2002
Volejbal v Argentině
Sportovní události v Buenos Aires
Sportovní události v Saltě (provincie)
Sport v Saltě
Sportovní události v Santa Fe (provincie)
Sport v Santa Fe (Argentina)
Sportovní události v San Juanu (argentinská provincie)
Sport v San Juanu (Argentina)
Sportovní události v Córdobě (argentinská provincie)
Sport v Córdobě (Argentina)
Sportovní události v Buenos Aires (provincie)
Sport v Mar del Platě